L'edizione 1945-1946 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Capocannoniere del torneo fu Hans-Peter Friedländer (Grasshopper Club Zürich), con 25 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
  Servette Campione di Svizzera 1945-1946.
  Grasshopper vincitrice della Coppa Svizzera 1945-1946.
  La Chaux-de-Fonds e Zurigo retrocessi in Lega Nazionale B 1946-1947.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1945 e 1946.
L'Express, annate 1945 e 1946.
L'Impartial, annate 1945 e 1946.
Le Temps, annate 1945 e 1946.
Tribune de Lausanne, annate 1945 e 1946.

Collegamenti esterni
 Stagione 1945/46 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1945
Calcio nel 1946
1945-1946